Маха Александра ван дер Варт (; ) — нидерландская хоккеистка на траве, полузащитник. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, чемпионка Европы 1999 года.

Биография 
Маха ван дер Варт родилась 17 апреля 1972 года в нидерландском городе Алкмар.

Играла в хоккей на траве за «Блумендал», ХДМ из Гааги и «Амстердамсе».

9 декабря 1998 года дебютировала в женской сборной Нидерландов в Буэнос-Айресе в матче с Австралией (1:1). 

Выиграла пять медалей Трофея чемпионов: золото в 2000 году в Амстелвене, серебро в 1999 году в Брисбене и в 2001 году в Амстелвене, бронзу в 2002 году в Макао и в 2003 году в Сиднее.

В 1999 году завоевала золотую медаль чемпионата Европы в Кёльне. 

В 2000 году вошла в состав женской сборной Нидерландов по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сиднее и завоевала бронзовую медаль. Играла на позиции полузащитника, провела 8 матчей, забила 1 мяч в ворота сборной Новой Зеландии.

В 2002 году выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Перте. Забила 3 мяча, в том числе единственный в полуфинальном матче против сборной Китая (1:0).

В 2004 году вошла в состав женской сборной Нидерландов по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Афинах и завоевала серебряную медаль. Играла на позиции полузащитника, провела 6 матчей, забила 2 мяча в ворота сборной Южной Кореи.

После Олимпиады завершила игровую карьеру.

В 2004 году получила приз «Золотая клюшка» лучшей хоккеистке чемпионата Нидерландов.

В 1998—2004 годах провела за женскую сборную Нидерландов 152 матча, забила 17 мячей.

В 2004—2008 годах была директором фонда Spieren voor Spieren, который финансирует исследования в области мышечных заболеваний.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2000 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Европы по хоккею на траве